Motor har flere betydninger:
 Motor – er en del af en maskine, der driver funktionerne i resten af maskinen.
 Motor (tidsskrift) – er navnet på et tidsskrift udgivet af FDM.
 Motorsport – betegner alle sportsgrene, der involverer motoriserede køretøjer.
 Harry Motor – direktør og forfatter
 Spilmotor

I sammensætninger som motorbølle, motorfører, motorsport, motorvej, osv. betyder motor- "motorkøretøj", dvs. oftest "bil".